Desa Suwatu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Suwatu (administrativ by i Indonesien, lat -7,37, long 110,95), Jawa Tengah, 
 Desa Suwatu (administrativ by i Indonesien, lat -7,23, long 111,18), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar